Francesco d'Assisi – religioso e poeta italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna – infante di Spagna e duca di Cadice, re consorte della regina di Spagna Isabella II
Francesco d'Assisi – saggio biografico del 1904 di Hermann Hesse
Francesco d'Assisi – film del 1961 diretto da Michael Curtiz
Francesco d'Assisi – film per la televisione del 1966, diretto da Liliana Cavani